La denominación de Bayer Rho Sagittarii (ρ Sgr) designa dos diferentes estrellas en la constelación de Sagitario:

 ρ¹ Sagittarii (44 Sagittarii), variable Delta Scuti de magnitud 3,93. 
 ρ² Sagittarii (45 Sagittarii), gigante naranja de magnitud 5,84.